Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 2002. годину.

Поредак

Референце 

2002
Музика у 2002.